Bednářová ist der Familienname folgender Personen:

 Karolína Bednářová (* 1986), tschechische Volleyballspielerin
 Vendula Bednářová (* 1983), tschechische Schauspielerin sowie Foto- und Erotikmodell